Neosantalus är ett släkte av skalbaggar. Neosantalus ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stumpbaggar